BOC peut faire référence à :
  ;
 tert-butoxycarbonyle, un groupe protecteur en chimie ;
 Brin Oxygen Co. Ltd, une société britannique spécialisée dans les gaz industriels
 Bank of China ;
 Baltimore Opera Company ;
 Boards of Canada, un duo de musiciens écossais ;
 Blue Öyster Cult, un groupe de hard rock ;
 Bloque Obrero y Campesino, un parti politique espagnol ;
  ou Bastir Occitanie, un mouvement régionaliste occitan.